Jon Wysocki - um músico americano e o baterista da banda Staind. 
Konrad Wysocki - um basquetebolista profissional alemão.
Desambiguação